Verschleppt steht für:

 Tatort: Verschleppt, Fernsehfilm aus der Reihe Tatort (2012)
 Verschleppt, Originaltitel Kidnapped, Roman von Robert Louis Stevenson (1886); siehe Entführt (Robert Louis Stevenson)
Siehe auch:
 Verschleppung